Batalha (Portugal), een gemeente in het district Leiria in Portugal
Batalha (freguesia), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Batalha
Batalha (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
Batalha (Alagoas), een gemeente in deze microregio
Batalha (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí